Украинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Украинский сельсовет — в Мамонтовском районе Алтайского края (упразднён в 2010 году).
 Украинский сельсовет — в Серышевском районе Амурской области.
 Украинский сельсовет — в Сакмарском районе Оренбургской области.